Убаган (каз. Обаған) — многозначный термин.

 Убаган — река в Костанайской области Казахстана и Курганской области России.
 Убаган (Кушмурун) — озеро на севере Казахстана в Кустанайской области.
 Убаган — село в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.